Расово може да се отнася за:

 Расово, село в Област Монтана
 Расово (Румъния), село в Румъния
 Расово (Черна Гора), село в Черна Гора

Вижте също 
 Расова (пояснение)